Сыре́цко-Пече́рская ли́ния (с 2012 года на официальных схемах отмечается как Зелёная линия метро или линия  (система была введена для удобства ориентирования туристов на Евро-2012), ) — исторически третья линия Киевского метрополитена, имеет наибольшую длину из трёх линий. Количество станций — 16, протяжённость линии — 23,9 км, время поездки — 39 мин. Проходит от массивов Сырец и Лукьяновка на северо-западе до Харьковского массива и Рембазы на востоке. На схемах обозначается зелёным цветом.

Нумерация путей: «Сырец» — «Красный хутор» — I, «Красный хутор» — «Сырец» — II.

История строительства

Переименования

Перспектива развития

Интересные факты
На линии расположены три недостроенные станции - «Львовская брама», «Теличка» и «Герцена». Они не были открыты по нескольким причинам, основная из которых - отсутствие средств

На левобережном участке линии поезда едут медленнее из-за ограничения скорости, установленном из-за конструктивной ошибки при строительстве участка 

Перегон «Выдубичи» - «Славутич» является самым длинным не только на этой линии, но и во всём Киевском метро: время проезда составляет примерно 4 минуты 45 секунд.

Депо и подвижной состав 
Эта линия обслуживается депо "Харьковское".

С момента открытия линии до сегодняшнего времени ходят пятивагонные составы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Киевского метрополитена
 Список составов Сырецко-Печерской линии
 Фотографии Сырецко-Печерской линии в фотогалерее метрополитенов СНГ

Линии метрополитена, построенные в 1989 году